Феофано (941 — після 978) — візантійська імператриця.
 Феофано Афінська (? — після 811) — візантійська імператриця.
 Феофано Мартинакі (866/867 — 897) — візантійська імператриця. Свята православної церкви.
 Феофано Склірена (960—991) — імператриця Священної Римської імперії у 972—983 роках, регентша імперії у 984—991 роках.